Badminton wurde bei den  Südostasienspielen 2011 in Istora Senayan, Jakarta, Indonesien, im November 2011 gespielt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Ergebnisse

Weblinks
Resultate

2011 Mixed
Badminton 2011
Badmintonwettbewerb in Jakarta
Badminton, Mixed